|-
| 132001 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132002 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132003 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132004 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132005 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132006 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132007 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132008 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132009 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132010 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132011 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132012 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132013 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132014 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132015 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132016 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132017 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132018 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132019 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132020 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132021 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132022 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132023 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132024 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132025 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132026 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132027 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132028 - ||  || 14 februarie 2002 ||  || 
|-
| 132029 - ||  || 14 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132030 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132031 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132032 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132033 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132034 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132035 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132036 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132037 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132038 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132039 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132040 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132041 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132042 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132043 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132044 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132045 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132046 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132047 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132048 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132049 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132050 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132051 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132052 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132053 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132054 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132055 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132056 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132057 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132058 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132059 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132060 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132061 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132062 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132063 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132064 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132065 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132066 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132067 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132068 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132069 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132070 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132071 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132072 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132073 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132074 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132075 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132076 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132077 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132078 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132079 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132080 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132081 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132082 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132083 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132084 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132085 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132086 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132087 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132088 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132089 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132090 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132091 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132092 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132093 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132094 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132095 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132096 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132097 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132098 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132099 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132100 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-